Села:
 Новоандріївка — Автономна Республіка Крим, Сімферопольський район
 Новоандріївка — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Новоандріївка — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Новоандріївка — Донецька область, Волноваський район
 Новоандріївка — Донецька область, Покровський район
 Новоандріївка — Донецька область, Краматорський район, Олександрівська селищна громада
 Новоандріївка — Донецька область, Краматорський район, Андріївська сільська громада
 Новоандріївка — Запорізька область, Пологівський район
 Новоандріївка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Новоандріївка — Луганська область, Сватівський район
 Новоандріївка — Миколаївська область, Миколаївський район
 Новоандріївка — Миколаївська область, Первомайський район
 Новоандріївка — Одеська область, Березівський район
 Новоандріївка — Сумська область, Сумський район

 Ново-Андріївка — колишній населений пункт в Кіровоградській області у складі Бобринецького району.